Il singolare maschile del Dubai Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, che si è confermato per la terza volta battendo in finale Roger Federer per 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Roger Federer (finale)
  Novak Đoković (campione) 
  Tomáš Berdych (semifinale, ritirato)
  Michail Južnyj (primo turno)

 Ivan Ljubičić (primo turno, ritirato)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Marcos Baghdatis (primo turno, ritirato)
 Ernests Gulbis (secondo turno)

Qualificati 

  Lukáš Rosol (secondo turno)
  Karol Beck (primo turno)

  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Serhij Bubka (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011